Isprinsessan kan syfta på:

 Isprinsessan – en roman från 2003 av Camilla Läckberg
 Isprinsessan (film, 2005) – en amerikansk film från 2005
 Isprinsessan (film, 2007) – en svensk TV-film i två delar från 2007
 Isprinsessan (konstverk), ett konstverk av Liv Strömqvist